La Croisée des chemins peut désigner :

littérature
 La Croisée des chemins, un roman français de Henry Bordeaux de 1909 ;
 La Croisée des chemins, un recueil de nouvelles de Gérard Adam en 1998 ;
 La Croisée des chemins, une maison d'édition marocaine créée en 1993 et basée à Casablanca ;

cinéma
 La Croisée des chemins, un film d'André Berthomieu de 1942 adapté du roman ;
 La Croisée des chemins, un film de Jean-Claude Brisseau de 1976 ;
 La Croisée des chemins (titre original : Miracle on the 17th Green), un téléfilm de 1999 ;
 La Croisée des chemins, titre alternatif du film Coup de foudre pour toujours de  de 2000.

Voir aussi 
 Chapelle de la Croisée des Chemins, devenue la maison Saint-Marc, à Villeneuve-d'Ascq, en France